Les Élections à l'Assemblée de Ceuta de 1995 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Même si Ceuta tient ses élections municipales normalement depuis la fin de la dictature franquiste, cette élection est la première depuis que la ville a obtenu son statut d'autonomie.

Résultats

Notes et références

Notes 

Ceuta
1995